Daniel er et hebraisk drengenavn. Daniel kan også henvise til:

Personer 
 Daniel (profet) − hovedpersonen i og forfatteren af Daniels Bog i Tanakh og Det Gamle Testamente
 Daniel (sanger) − en dansk soulsanger
 Daniel (Montenegrinsk sanger) - en sanger og deltager i ESC for Kroatien

Geografi 
 Daniel (bjerg) − et bjerg i den østrigske delstat Tyrol
 Daniel (Utah) − en by i Wasatch County, Utah, USA
 Daniel (Wyoming) − en by i Sublette County, Wyoming, USA

Film og musik 
 Daniel (sang) − en sang af Elton John fra 1973
 Daniel (film fra 1983) - en film
 Daniel (film fra 2008) - en dansk film